Kánský může znamenat:
 Alois Kánský (1954–2008), katolický kněz a publicista
 Veronika Kánská (* 1966), česká herečka a knihovnice.